Acer Iconia Tab A100 — планшетный компьютер от компании Acer, работающий под управлением операционной системы, разработанной корпорацией Google, Android 3.2 (Honeycomb).

История 
Впервые компания Acer представила планшет Acer Iconia Tab A100 в конце лета 2011 года, он позиционировался как дочерняя модель Acer Iconia Tab A500. Основные отличия моделей — меньшая диагональ дисплея — 7 против 10 у A500 и корпус, выполненный из пластика вместо металла. Средняя цена на устройство по России на сегодняшний день составляет 9.000 рублей.

Аппаратное обеспечение 
Задняя стенка планшета выполнена в классическом для компании Acer стиле: стилизация под грубо обработанный пластик с довольно крупными углублениями. Основная задача такого покрытия — скрыть отпечатки пальцев. Физическая клавиатура отсутствует (ёмкостный сенсорный экран). Диагональ LCD-экрана — 7'', а его разрешающая способность 1024x600 px. Работой планшета управляет двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц (NVIDIA Tegra250: ARM Cortex A9 MPCore), объем оперативной памяти — 1 Гбайт.

Объём встроенной флеш-памяти составляет 8 или 16 Гбайт. По словам разработчиков, большего объема памяти такому планшету не нужно. Iconia Tab 100 укомплектован динамиками, микрофоном, двумя камерами, одна из них фронтальная — веб-камера на 2 Mpx, и вторая — 5 Mpx, оснащенная LED-вспышкой. Дополнительно установлен модуль GPS, датчики поворота дисплея и освещённости.

Стандартный USB-порт заменен на micro USB 2.0. Также на боковой панели расположен выход mini-jack на 3,5 мм, а также кнопка включения планшета. Нижняя сторона оснащена динамиками, отверстием с кнопкой Reset, micro-HDMI, а также разъем под зарядное устройство.

На второй боковой панели находится регулятор громкости, кнопка, блокирующая смену ориентации дисплея и слот под карты формата micro-SD с защитной заглушкой.

Программное обеспечение 
В планшете Acer Iconia Tab A100 по умолчанию предустановлена операционная система Android 3.2. (Honeycomb). Интерфейс ОС интуитивно понятен пользователям. Новый режим «zoom to fill» позволяет приложениям обрабатывать изображения в небольшом разрешении, а после этого растягивать на весь экран. Это дает возможность запускать приложения для телефонов в разрешении, поддерживаемом планшетом.

Критика 
Фотографии получаются очень низкого качества, как и у более старшей модели. Разработчики сэкономили на матрице, вместо современных MVA, установили TN-матрицу. Несмотря на это качество изображения высокое, контрастность хорошая, цветопередача на высоком уровне. Главный недостаток такой матрицы — небольшой угол обзора. Изображения телефонных приложений расплывчатое из-за искусственного увеличения их размеров. Пластиковый корпус существенно снижает прочность устройства, однако, за счет такого решения вес планшета снизился до 400 грамм. Быстро садится батарея.

См. также 
 Acer Iconia Tab A500
 Acer
 iPad

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Acer
 Видеообзор планшета Acer Iconia Tab A100 
 Технический обзор планшета Acer Iconia Tab A100

Устройства на базе Android
Планшетные компьютеры